Pontifex Maximus – starożytny dostojnik rzymski
 Pontifex – tytuł papieży